Die Football League First Division 1967/68 war die 69. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 19. August 1967 und endete am 21. Mai 1968.

Manchester City gewann mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Titelverteidiger und Lokalrivalen Manchester United seine zweite englische Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Beide Aufsteiger Wolverhampton Wanderers und Coventry City konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Sheffield United und der FC Fulham den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Ipswich Town und Queens Park Rangers ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||21
||19
||18
||25
||28
||22
||18
||24
||19
||22
||23
||23
||24
||24
||25
||23
||25
||24
||21
||28
||23
||29

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Manchester City 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1967/68 für Manchester City in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Ray Goble: Manchester City. A Complete Record 1887–1987. Breedon, Derby 1987, ISBN 0-907969-24-0.

Weblinks 
 England 1967-68 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1967/68
Fußballsaison 1967/68